

Села 
 Якимівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Добровеличківська селищна громада (в минулому — Добровеличківський район)
 Якимівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Смолінська селищна громада (в минулому — Маловисківський район)